Welch Creek ist der Name folgender Gewässer 

in den Vereinigten Staaten:
 Welch Creek (Illinois), Fluss im Kane County, Bundesstaat Illinois
 Welch Creek (Kalifornien), Fluss im Lake County, Bundesstaat Kalifornien
 Welch Creek (Kentucky), Fluss im Butler County, Bundesstaat Kentucky
 Welch Creek (Cheboygan County, Michigan), Fluss im Cheboygan County, Bundesstaat Michigan
 Welch Creek (Gogebic County, Michigan), Fluss im Gogebic County, Bundesstaat Michigan
 Welch Creek (Nevada), Fluss im Elko County, Bundesstaat Nevada
 Welch Creek (New York), Fluss im St. Lawrence County, Bundesstaat New York
 Welch Creek (North Carolina), Fluss im Columbus County, Bundesstaat North Carolina

in Australien:
 Welch Creek (East Normanby River), Nebenfluss des East Normanby Rivers in Queensland